Командный чемпионат Чехии по шахматам 2013/2014

Личные результаты

1. Novoborský ŠK

Rapid Pardubice

BŠŠ Frýdek-Místek

Таблица 
 КО — командные очки (за победу начислялось 3 очка)
 Последние две команды спустились из первой лиги

Ссылки 
 2013/2014 (Online databáze ŠSČR)

Командный чемпионат Чехии по шахматам
2013 год в шахматах
2014 год в шахматах